Râul Țiganca se poate referi la:

 Țiganca - afluent al Siretului
 Țiganca - afluent al Bărzăuței